2000 Голяма награда на Германия е 48-ото за Голямата награда на Германия и единадесети кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 30 юли 2000 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия
2000 година в Германия